STDU Viewer, è un viewer compatto per PDF, DjVu, Comic Book Archive (CBR o CBZ), FB2, XPS, TCR, PlamDoc, per i file TIFF, TXT, EMF, WMF, BMP, GIF, JPG, JPEG, PNG, PSD a molte pagine. Funziona anche con Microsoft Windows, ed è gratis per l'uso non commerciale.

Caratteristiche 
STDU Viewer è dotato della navigazione a schede, espone le thumbnail delle pagine, può creare segnalibri di un utente, aggiustare i colori e modificare le impostazioni testo. Il programma supporta tre tipi di algoritmi di ricerca e presenta tutti i risultati di ricerca in un elenco.

L'opzione ruota di 90 gradi è utile per il monitor ruotato a tipo di vista ritratto. Le pagine del documento aperto si presentano come un testo o un'immagine.

La dimensione del file di installazione è 1,7 Mb, il programma installato è circa 2,5 Мb (ad es., il file di installazione di Adobe Reader 9.1 pesa 26.1 MB, e Adobe Reader installato è circa 335 MB).

Cronologia delle versioni 
La prima versione di STDU Viewer era quella 1.0.60, lanciata il 13 settembre 2007. Il programma supportava solo PDF (i collegamenti ipertestuali inclusi), i formati DjVu e TIFF.

A partire dalla versione 1.0.76 il programma supporta i caratteri Unicode. La funzione stampa un documento diventa disponibile dalla versione 1.4.7.

Valutazione critica 
STDU Viewer è stato riconosciuto per una varietà dei formati ebook (libri nei formati digitali) e può essere considerato una sostituzione di Adobe’s reader.

STDU Viewer è incluso nell'elenco dei 50 migliori freeware 2009 su Clubic.com.

Il programma non supporta i file d'aiuto CHM, LIT, DOC, RTF, ePUB e HTML. Quando si stampa un documento PDF, viene creato un grande file temporaneo, e ciò rallenta il processo di stampa.

Note

Voci correlate 
 Elenco di software PDF
 Confronto tra visualizzatori d'immagini

Collegamenti esterni 
 

Freeware